Delirium, littéralement « délire » en latin, aussi connu sous la désignation de syndrome confusionnel un terme représentant généralement un trouble psychiatrique fréquent et sévère particulièrement présent chez les personnes plus âgées ayant déjà des fragilités.

Il se caractérise par un état de confusion soudain et temporaire occasionné généralement par un problème médical sous-jacent.  Il cause des hallucinations, occasionne des propos insensés, un défaut d'attention, de l'agitation, une désorientation.

Plusieurs causes sont possibles, une infection, un nouveau médicament, un chirurgie, un changement d'environnement...

Delirium peut également faire référence à :

Cinéma 
 Delirium (), film italien de Lamberto Bava, sorti en 1987 ;
 Delirium, film américain de , sorti en 2018.

Musique 
 Delirium, groupe de rock progressif italien.

Album 
 Delirium, album d'Ellie Goulding sorti en novembre 2015 ;
 Delirium, album de Lacuna Coil sorti en mai 2016.

Autres 
 Delirium, ancien spectacle du Cirque du Soleil ;
 Delirium, montre suisse commercialisé à partir de 1979 ;
 Delirium Café, bar situé à Bruxelles, par la suite devenu une franchise.

Voir aussi 
 Delirium tremens

Notes et références